И́ша Кре́йчи (; 10 июля 1904, Прага — 6 марта 1968, там же) — чешский ,  и . Полное имя — Франтишек Крейчи, однако он его не использовал, чтобы избежать путаницы со своим отцом, философом и психологом Франтишеком Крейчи.

Окончил Карлов университет, где изучал историю и музыковедение, и Пражскую консерваторию у Вацлава Талиха (дирижирование), Витезслава Новака и Карела Болеслава Йирака (композиция).

В 1928—1932 гг. дирижёр Словацкого национального театра в Братиславе, в 1933—1934 гг. — чешского Национального театра в Праге, в 1934—1945 гг. — Чехословацкого радио. В 1945—1958 гг. работал в Оломоуцкой опере. В 1958 г. вернулся в пражский Национальный театр, однако преимущественно в качестве драматурга.

Автор опер «Антигона» (1934, по одноимённой трагедии Софокла) и «Беспокойство в Эфесе» (1943, по «Комедии ошибок» Шекспира). Написал также четыре симфонии, пять струнных квартетов, несколько пьес для Чешского нонета, вокальные и хоровые пьесы на стихи Карела Махи, Яна Неруды, Витезслава Незвала.

Примечания

Ссылки 

Композиторы Чехии
Дирижёры Чехии
Академические музыканты Чехии
Оперные композиторы